De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2018 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2018. De race werd verreden op 20 mei 2018 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Bo Bendsneyder kreeg een tijdstraf van 1,7 seconden omdat hij het circuit afsneed en hierbij voordeel behaalde.

Moto3 
Fabio Di Giannantonio, Niccolò Antonelli en Jakub Kornfeil kregen tijdstraffen van respectievelijk 3, 1,8 en 1,3 seconden omdat zij het circuit afsneden en hierbij voordeel behaalden.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2018
Frankrijk
Sportevenement in Le Mans